Антон Кешман (1870–1947) — австрійський чиновник та політик у Герцогстві Буковина.
 Майкл Кешман ( 1950) — британський актор і політик з Лейбористської партії.